Накхонсаван () – провинция в центральной части Таиланда. Расположена при слиянии рек Нан и Пинг, которые при этом образуют реку Чаупхрая. К востоку от центра провинции расположено водохранилище Борапхет, занимающее 224 км². Площадь – 9 597,7 км², население – 975 632 чел. (2010). Плотность населения составляет 101,65 чел./км². Административный центр провинции – город Накхонсаван.

В переводе название провинции Накхонсаван  означает «небесный город», именно поэтому на гербе провинции изображён мифологический небесный замок Виман.

Географическое положение

Климат

Административное деление 

Подразделяется на 15 районов (ампхе), которые делятся на 130 (тамбонов) и 1328 деревень (мубанов):

Ссылки 
 www.nakhonsawanprovince.com

 
Провинции Таиланда